Potoki w Tatrach:
 Żabi Potok Białczański
 Żabi Potok Jaworowy
 Żabi Potok Mięguszowiecki